Piedmont puede referirse a:

Geografía física 
 Piedemonte, nombre técnico usado para indicar el punto donde nace una montaña.
 Piedmont, región geográfica del este de los Estados Unidos.

Lugares
 Piamonte, región nordoccidental de Italia.

Localidades estounidenses por estado
 Piedmont (Alabama), ciudad en los condados de Etowah y Calhoun.
 Piedmont (California), ciudad en el condado de Alameda.
 Piedmont (Carolina del Sur), lugar designado por el censo en los condados de Anderson y Greenville.
 Piedmont (Dakota del Sur), ciudad en el condado de Meade.
 Piedmont (Misuri), ciudad en el condado de Wayne.
 Piedmont (Oklahoma), ciudad en los condados de Canadian y Kingfisher.
 Piedmont (Virginia Occidental), pueblo en el condado de Mineral.
 Piedmont (Washington), área no incorporada en el condado de Clallam.

Música 
 Piedmont blues, género de música blues, popular durante los primeros años del Siglo XX.

Transporte 
 Aeropuerto Internacional Piedmont Triad, aeropuerto ubicado justo al oeste de Greensboro, Carolina del Norte.
 Piedmont Airlines, línea aérea regional estadounidense que funciona para US Airways Express y es subsidiaria de US Airways Group.
 Piedmont Airlines (1948-1989), una aerolínea importante en los Estados Unidos, que funcionó desde 1948 a 1989.